Il doppio del torneo di tennis Richmond WCT 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Gullikson e Bernard Mitton che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 3–6, 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Heinz Günthardt /  Bruce Manson (quarti di finale)

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Richmond WCT 1981